Атлетска такмичења на 28. Летњим олимпијским играма у Атини 2004. године одржавала су се на Олимпијском стадиону Спиридон Луис, изузев маратона који се одржао између Маратонског поља и стадиона Панатинаико, такмичења у брзом ходању по улицама Атине и такмичења у бацању кугле које се одржало на реновираном античком стадиону у Олимпији. На програму је укупно било 46 дисциплина, 24 у мушкој и 22 у женској конкуренцији.

Освајачи медаља

Мушкарци 

У мушкој конкуренцији оборен је светски рекорд на 110 метара препоне и четири олимпијска рекорда: 10.000 метара, скоку мотком, бацању диска и десетобоју.
 Освајач златне медаље у бацању кладива Адријан Ануш и освајач златне медаље у бацању диска Роберт Фазекаш били су позитивни на допинг контроли, па су им одузете медаље и брисани резултати.

Жене 

У женској конкуренцији оборен је светски рекорд у скоку мотком и пет олимпијских рекорда 4 у финалу:100 м препоне, скок увис, бацање копља и бацање кладива, док је један оборен у полуфиналу на 400 м препоне.
 Са тачком су обележени учесници у штафетама који су освојили медаље, а нису учествовали у финалној трци.
 Руској бацачици кугле Ирини Конжаренко (21,06) одузета је златна медаља и брисан резултат због допинга.

Биланс медаља

Биланс медаља, мушки

Биланс медаља у атлетици, жене

Биланс медаља у атлетици, укупно 
Ово је преглед осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама.

Земље учеснице 
Учествовало је 197 земаља. Овај списак није довршен.

  (2)
  2 (1+1)
  (22)
  2 (1+1)
  (4)
  (2)
  (3)
  (8)
  (2)
  (1)
  42 (25+17)
  6 (4+2)
  (5)
  (18)
  (6}
  (1)
  (3)
  (43}
  (18}
  (2}
  2 (1+1)
  (1)
 
 
 
  (37)
 
 
 
  (3)
 
  2 (1+1)
  21(11+10)
  (1)
  (1)
  53 (20+32)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

 
 
 
 
  (6)
  (1)
  (1)
  (1)
  55 (33+22)
  (1)
  (1)
  71 (35+36)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  35 (21+14)
 
  38 (25+13)
 
 
 
 
 
 
 

 
  (2)
 
 
  (2)
  (2)
 
 
 
  115 (53+62)
 
 
 
 
 
  7 (5+2)
 
 
 
 
 
 
 
 
  116 (62+54)

Спољашње везе 

 Open Directory Project - 2004 Athens Olympics directory category
 Комплетни резултати на на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.
Атлетика на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2004.